

События 
 В Европе Регенсбургский собор изъял шахматы из числа запрещённых игр.
 Ян Гус окончил Пражский университет.

 Первое упоминание о Шуе (Ивановская область).
 Первое упоминание о Крестцах (Новгородская область).
 Присоединение Нижнего Новгорода к Москве.

 Баязет взял Тырново, завоевал всю Болгарию, Валахию обязал данью, покорил Македонию и Фессалию и проник в Грецию.
 1393—1395 — Захват турками Болгарии.

 Тамерлан завоевал западную Персию и Багдад.
 1393—1394 — Поход Тимура на Ирак, Азербайджан, Армению. Завоевание Тимуром Месопотамии и Грузии.
 Карапет I стал верховным патриархом-католикосом Армении.
 Земельная перепись в Китае. Составление реестров.
 Королевство Корё переименовано в Чосон.

Родились 
 Джон Капгрейв, английский историк и богослов.
См. также: :Категория:Родившиеся в 1393 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1393 году

См. также